Итамбе ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Итапетинга. Население составляет 33 687 человек на 2007 год. Занимает площадь 1 626,681 км². Плотность населения — 22,1 чел./км².

Праздник города —  12 августа.

История 
Город основан 12 августа 1927 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 74.077.524,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.205,35 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,608 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия